Друг Црни у НОБ-у се може односити на:
 Друг Црни у НОБ-у (филм)
 Друг Црни у НОБ-у (ТВ серија)